Гвент (графство) — церемониальное графство, административная единица Уэльса с 1974 по 1996 годы.
 Королевство Гвент — средневековое валлийское королевство с V по XI века.